

Герсі — місто, штат Мен
 Герсі — селище, штат Мічиган